Existen varios municipios de nombre Callosa:
Callosa de Segura, en la comarca de la Vega Baja del Segura (provincia de Alicante, España);
Callosa de Ensarriá, en la comarca de la Marina Baja (provincia de Alicante, España).